Bechhofen kan syfta på:

Tyskland 

 Bechhofen, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Bechhofen, Bayern – kommun i Landkreis Ansbach, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,